Световното първенство по снукър през 1994 г. се провежда в Театър Крусибъл, Шефилд, Великобритания от 16 до 2 май. Победител е Стивън Хендри, който побеждава на финала Джими Уайт с 18-17 фрейма.

Награден фонд 
 Максимален брейк на телевизионна маса £147 000

Резултати

Най-голям брейк 
Най-голям брейк прави от 143 прави Алън МакМанъс.

1994